Alexander Abercromby ist der Name folgender Personen:

*Alexander Abercromby (Jurist) (1745–1795), schottischer Lordrichter
Alexander Abercromby (Offizier) (1784–1853), britischer Offizier